Prva tabela prikazuje popoln pregled rezultatov moštva March v Formuli 1. Druga tabela prikazuje rezultate ostalih moštev, ki so uporabljala Marchovo šasijo.

Rezultati moštva March 
(legenda)

Rezultati ostalih moštev z Marchovimi dirkalniki 
(legenda)

Opombe 

March Engineering
March